Лорета Анилёните (, род. 8 сентября 1963, Каунас) — литовский философ, писатель, переводчик.

Доктор философских наук.

 Лауреат премии Пранаса Довидайтиса за философское творчество.
 Лауреат премии «Дебют года 2006» журнала «Правда Литва» за роман «А что потом?» (лит. «O kas po to?»).
 Лауреат премии «Роман года 2006» журнала «Cosmopolitan» тоже за роман «А что потом?» (лит. «O kas po to?»).

Биография 
Родилась в Каунасе. Училась в Каунасской средней школе № 4, затем в гимназии в Вильнюсе. Окончила факультет филологии Вильнюсского университета и докторантуру по философии Вильнюсского университета. В 1991 году oна защитила докторскую диссертацию «Проблема ценностей в формальной и материальной этике» (анализ этических концепции Иммануила Канта и Макса Шелера).
Во время учёбы в университете она начала работать в Институте литовской литературы и фольклора. После окончания университета работала научным работником в Институте философии, социологии и права (теперь Институт культуры Литвы), в отделе этики, позже в отделе истории философии Литвы.
В настоящее время она работает доцентом кафедры этики в Литовском университете эдукологии и преподает этику и философию. Заведующий кафедрой этики, член научного совета университета.

Лорета Анилёните замужем за литовского философа и политика Альбинаса Лозурайтиса. У пары одна дочь — Иева Лозурайтите (р. 1996).

Деятельность 
Опубликовала много статьей по этике, вопросам истории философии, перевела больше 20 книг по философии, истории искусства, психологии, адаптировала учебники по этике для средних школ и гимназии. Писала эссеистические статьи для журнала «Лилит» и портала Delfi в 2006—2008 г.

Роман «А что потом?» () 
В скандальном философско — эссeистическом романе «А что потом?» (2006) через два главных героев — известного философа и знаменитого эстрадного певца (прототипом романа признал себя известный певец Литвы Эдмундас Kучинскaс. Сама автор Лорета Анилёните не отрицает, что и философская линия автобиографична, утверждая, что каждый роман по-своему автобиографичен) — показано столкновение высокой, элитарной и поп-культуры. Автор в романе говорит, что инстинкт самосохранения малых государств заставляет талантливых людей придерживаться профессиональных стандартов и норм обывательской жизни. Таланты всех творческих и научных сфер, в том числе и поп-звезды, лгуг себе самим и обществу о своей действительной жизни, чтобы правдой не шокировать общество. Такую атмосферу двуличия и страха автор считает основным тормозом таланта. Роман «А что потом?» награждён премией журнала «Правда» «Дебют года 2006», и премией журнала «Cosmopolitan» «Роман года 2006».

Роман характеризуется смесью эротики, философских размышлений о человеческой природе, социальной критике и прохладном описании морального провала общества. Лорета Анилёните выделяется среди литовских писателей своим ироничным, провокационным стилем.
Эдмундас Kучинскaс выгнал из своего концерта в Паланге автора романа с еe тогда малолетней дочерью на глазах тысячей зрителей и грубо оскорбительно отозвался об эротических сценах романа в прессе. Об этом — в ссылках этой статьи.

Монографии 
 Naujųjų amžių etikos profiliai. — Vilnius: VPU leidykla, 2011, 228p. ISBN 978-9955-20-639-2
 Egoistinė žmogaus prigimtis naujųjų amžių etikoje, Vilnius, 2010. — 68 p.
 Etika ir asmenybė Maxo Schelerio vertybiniame absoliutizme, Vilnius, 2010. — 84 p.

Главные научные статьи 
 Blogio profiliai etikoje, «Logos», Nr.25;
 A. Schopenhauerio etika: pesimizmas ar gyvenimiškas realizmas?, Logos. Nr. 27;
 Vertybinio absoliutizmo dilemos ir deontologinė etika, Logos, Nr.28;
 Žmogus — kenčianti būtybė (Keletas kentėjimo problemos recepcijų Vakarų filosofijoje) //Logos. — 2000. — Nr.23
 Antikinis kinizmas — gyvenimo būdas ar filosofija?// Logos, 2001, Nr. 24;
 Vertybių problema I. Kanto etikoje// Problemos. — V. — 1992.- Nr.44.
 Fanatizmas// Neprievarta ir tolerancija kintančioje Rytų ir Vakarų Europoje. Pranešimai ir tezės- V.- 1995.
 Hegelio etika: dorovė prieš moralę, «Logos», Nr.38-41;
 Laisvės samprata I. Kanto etikoje // MA darbai. Filosofija. — V. — 1999.
 E. Husserlio fenomenologijos modifikacijos M. Schelerio aksiologijoje// Logos, Nr.26;
 Minervos pelėdos skrydis // Įžanginis str. G.Hegelio «Teisės filosofijos apmatams»]// G. F.Hegel. Teisės filosofijos apmatai. — V.; Mintis. — 2000;
 Ressentimento samprata M. Schelerio filosofijoje// Logos, Nr. 43//Logos, 2008, Nr.51;
 Kanto etikos monologinis formalizmas//Logos, Nr.46, 2006.
 V. Sezemano gnoseologijos linkmės//Vosylius Sezemanas. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai. V.: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.

Главные переводы 
 E. Aster. Filosofijos istorija. V., 1995;
 A. Anzenbacher. Etikos įvadas. V.: Aidai, 1995, 2000;
 J. Höffner. Krikščioniškasis socialinis mokymas. V.: Aidai, 1996;
 Hegel G.W.F. Teisės filosofijos apmatai. V.: MIntis, 2000;
 H. Belting ir kt. Meno istorijos įvadas. V.:Alma littera, 2002;
 Riemann F. Pagrindinės baimės formos. Giluminės psichologijos studija. V:Alma littera, 2010;ISBN 9789955387398
 K. Tepperwein. Menas mokytis nepavargstant. — Vilnius: Alma littera, 1998;
 Prof. Dr. Peter Axt, Dr. Michaela Axt — Gadermann. Apie tingumo laimę. — Vilnius: Alma littera. — 2003. — 192 p.;
 Veikli krikščionybė versle ir ekonomikoje. Vilnius: Aidai, 1996.(iš anglų ir vokiečių k. vertė Loreta Anilionytė ir Rasa Drazdauskienė);
 Platonizmas, Plotinas ir dabartis // Sezemanas V. Raštai. — V.- Mintis, 1997;
 Teorinė Marburgo mokyklos filosofija// Sezemanas V. Raštai. — V. — Mintis, 1997;
 Etika. Vadovėlis 7/8 klasei. V.: Alma littera, 1997;
 Etika. Vadovėlis 9/10 klasei. V: Alma littera, 1997;
 Etika. Mokytojo knyga 9/10 klasei. Vilnius: Alma littera, 1997;
 Etika. Vadovėliai 1/2 ir 3/4 klasėms. Pratybų sąsiuviniai 1/4 klasėms. Mokytojo knyga 1-4 klasėms. — V.:Alma littera, 2001;
 Vosylius Sezemanas. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai. V.: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. — 216 p.ISBN 978-9955-868-33-0

Ссылки 
 персональный блог.
 страница в Фейсбуке
 Youtube канал
 Лорета Анилёните: каждый роман по-своему автобиографичен.
 о том, как певец Эдмундас Kучинскaс гнал из своего концерта в Паланге автора романа с еe тогда малолетней дочерью на глазах тысячей зрителей.
 о конфликте с прототипом романа Эдмундас Kучинскaс.

Писательницы Литвы
Философы Литвы
Переводчики Литвы
Выпускники Вильнюсского университета